

События 
 Консул Флавий Цецина Деций Максим Василий.
 Глицерий стал епископом в Салоне в Далмации и, возможно, подослал убийц к Непоту.
 9 мая — Убит Юлий Непот.
 По просьбе римского сената Зинон даровал Одоакру достоинство патрикия и оставил ему управление Италией.
 Зинон по просьбе Илла изгнал Верину в Халкидон, а затем в крепости Папурий. Ариадна с согласия Зинона подослала схолярия Спаникия убить Илла. Но покушение не удалось, и Зинон приказал казнить Спаникия. Илл сделан главным военачальником на Востоке. Илл прибыл в Панурий, освободил Верину и велел ей венчать на царство сирийца патрикия Леонтия.
 Царство Уду поддалось Ци.
 Вторжение северян в долину р. Хуай отражено. (Китай)
 Татабы покорились Тоба-Вэй, приняты и поселены.
 480—484 — 22-й император Японии Сэйнэй.
 Сентябрь — октябрь — землетрясение на Крымском полуострове, продолжавшееся примерно 40 дней. Событие известно из дошедшей до нас надписи в г. Херсонесе (Крым), который потерпел большие разрушения.

Родились 
 Король Артур
 Святой Брендан
 Дигнага
 Св. Бенедикт Нурсийский, родоначальник западного монашеского движения (ум. 547)
 Боэций, римский государственный деятель, христианский философ (ум. 524)
 Майлгун ап Кадваллон, король Гвинеда (ум. 547)

Скончались 
 Утер Пендрагон
 Юлий Непот — римский император
 Гундомар

См. также

Примечания